BFS puede referirse a:
 Beatles For Sale, cuarto álbum de la banda The Beatles.
 Aeropuerto Internacional de Belfast en su código IATA.
 Búsqueda en anchura (Breadth First Search).
 Banco Finantia Sofinloc, entidad financiera española.
 Bio Fuel Systems, fabricante de combustible algal.
 Bowling for Soup, grupo de música tejano.
 Buen Fin de Semana

Siglas